Thyselius ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Johan Thyselius (1811–1891), schwedischer Ministerpräsident 
 Erik Thyselius (1854–1924), schwedischer Journalist, Übersetzer und Autor
 Pehr Thyselius (1769–1838), schwedischer lutherischer Bischof
 Thora Thyselius (1911–1991), deutsche Schriftstellerin